Гімн народний або Volkshymne — з 1797 р. гімн дому Габсбурґів, а з 1826 до 1918 рр. — гімн Австрійської імперії.

Музика, що стала народним гімном Австрійської імперії була написана Йозефом Гайдном у 1797 році для імператора Священної Римської імперії Франца II. Сьогодні ця мелодія використовується як гімн Німеччини.

Текст 
Текст містив уславлення саме діючого імператора, в зв'язку з чим змінювався з кожною коронацією нового монарха. Лише у 1854 році Франц Йосиф I надав гімну безособову форму, яка могла би відноситися до будь-кого з Габсбургів.

Текст гімну був перекладений мовами народів Австро-Угорщини (угорською, чеською, польською, словенською, сербо-хорватською, українською, румунською, італійською, фріульською та івритом).

Ориґінальна версія гімну за Франца II Священної Римської імперії

Версія 1826 року за Франца I Австрійської імперії

Версія від 24 квітня 1854 року (цісар Франц Йосиф I)

Українська версія

Посилання 
Австро-Угорщина
Австро-Угорщина